Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2012 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 2 апреля по 18 апреля 2012 года в Софии (Болгария) и Рейкьявике (Исландия). По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получила право играть в группе B первого дивизиона чемпионата мира 2013 года, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу B. По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, вышла в группу А, а команда, занявшая последнее место, перешла в третий дивизион чемпионата мира 2013 года.

На ежегодном конгрессе в Братиславе во время чемпионата мира 2011 года были определены страны, где будут проходить игры во II-ом дивизионе.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — семь из Европы, две из Азии, по одной из Океании, Северной Америки, Африки. Сборные Израиля и ЮАР пришли из третьего дивизиона, сборные Испании и Эстонии пришли из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира второго дивизиона.

Судьи 
ИИХФ утвердила 8 главных и 14 линейных судей для обслуживания матчей второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2012 года. 
В группе А первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей. В группе B первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей.

Группа А второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2012 года

Главные судьи
  Дамьен Блиек
  Крис Девердт
  Майкл Хикс
  Уве Лутке

Линейные судьи
  Александр Говорун
  Чжан Цао
  Йос Корте
  Ульрих Пардатшер
  Орри Сигмарссон
  Мортен Томсен
  Михаэль Тшерриг

Группа B второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2012 года

Главные судьи
  Жан-Поль де Брабандер
  Микеле Гастальделли
  Владимир Проскуров
  Алексей Рощин

Линейные судьи
  Микулаш Фурнадзиев
  Тодор Крастев
  Руди Мейер
  Аттила Надь
  Давид Пердув
  Евгений Плаксунов
  Флориан Видманн

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+0).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Андер Алькайн
 Защитник:  Кеннет Маколей
 Нападающий:  Александр Петров

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Йоэл Прпич
  Антонио Гавиланес
  Лаури Лахесалу
  Эмиль Аленгор
  Джошуа Хэй
  Марко Милованович

Группа B

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+3).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Бьорн Стейлен
 Защитник:  Ники де Хердт
 Нападающий:  Станислав Мухачев

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Оливье Ролан
  Станислав Мухачёв
  Вейянь Чжань
  Элиэзер Щербатов
  Роберто Чабат
  Джек Небе

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Апрель 2012 года
Спорт в Исландии в 2012 году
Спорт в Болгарии в 2012 году
2
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Исландии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Болгарии
Международные спортивные соревнования в Софии
Международные спортивные соревнования в Рейкьявике
Чемпионаты мира в Исландии
Чемпионаты мира в Болгарии